Dmitri Andreïevitch Ismaguilov - en russe :  et en anglais :  - (né le  à Tcheliabinsk en Russie) est un joueur russe de hockey sur glace. Il évolue au poste d'attaquant.

Biographie

Carrière en club 
Formé au Metchel Tcheliabinsk, il est sélectionné en première ronde, en troisième position par le Amour Khabarovsk au cours du repêchage d'entrée dans la KHL 2010.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 2009-2010|| Metchel Tcheliabinsk 2|| Pervaïa Liga || 14|| 2|| 2|| 4|| 10|| || || || ||
|-
| 2011-2012|| Stalnye Lvy Tcheliabinsk || MHL B || 25|| 14|| 18|| 32|| 12|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2011-2012|| Metchel Tcheliabinsk || VHL || 8|| 1|| 0|| 1|| 4|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2012-2013|| Metchel Tcheliabinsk || MHL B || 12|| 1|| 3|| 4|| 14|| 2|| 0|| 0|| 0|| 2
|-
| 2013-2014|| Metchel Tcheliabinsk || MHL B || 7|| 2|| 4|| 6|| 4|| 12|| 5|| 4|| 9|| 10
|-
| 2014-2015|| Metchel Tcheliabinsk || MHL B || 50|| 37|| 54|| 91|| 26|| 8|| 2|| 3|| 5|| 4
|-
| 2015-2016|| Tchelmet Tcheliabinsk || VHL || 15|| 1|| 0|| 1|| 6|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2016-2017|| Tchelmet Tcheliabinsk || VHL || 13|| 3|| 0|| 3|| 4|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2017-2018|| Kulager Petropavlovsk || Kazakhstan || 44|| 11|| 19|| 30|| 34|| 7|| 1|| 2|| 3|| 0
|-
| 2017-2018|| Kulager Petropavlovsk || Coupe du Kazakhstan || 4|| 2|| 3|| 5|| 4|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2018-2019|| Kulager Petropavlovsk || Kazakhstan || 52|| 16|| 26|| 42|| 32|| 12|| 1|| 3|| 4|| 6
|-
| 2019-2020|| Kulager Petropavlovsk || Kazakhstan || 63|| 12|| 31|| 43|| 42|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2020-2021|| Kulager Petropavlovsk || Kazakhstan || 47|| 16|| 18|| 34|| 36|| 3|| 1|| 0|| 1|| 22
|-
| 2021-2022|| Beïbarys Atyraou || Kazakhstan ||  ||

Références 

Naissance à Tcheliabinsk
Naissance en juillet 1993
Joueur russe de hockey sur glace
Choix de premier tour au repêchage d'entrée dans la KHL
Choix de repêchage de l'Amour Khabarovsk
Attaquant de hockey sur glace
Joueur du Metchel Tcheliabinsk
Joueur du Tchelmet Tcheliabinsk